Чемпіонат Мальти з футболу 2021—2022 () — 107-ий сезон чемпіонату Мальти з футболу. Свій тринадцятий титул чемпіона здобув Гіберніанс.

9 квітня 2021 року попередній сезон був припинений через пандемію COVID-19 на Мальті. Футбольна асоціація Мальти прийняла рішення про скорочення прем'єр-ліги до 12 команд.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіонський раунд

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Результати матчів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-ліга на сайті uefa
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway

2022
Мальта
Мальта
2021 у мальтійському спорті
2022 у мальтійському спорті